Il singolare  del Toray Pan Pacific Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Nadia Petrova è la detentrice del titolo assente a causa di infortunio. In finale Petra Kvitová ha avuto la meglio su Angelique Kerber con il punteggio di  6-2, 0-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il primo turno

 Viktoryja Azaranka (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Sara Errani (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (semifinali)
 Angelique Kerber (finale)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Petra Kvitová (Campionessa)
 Roberta Vinci (secondo turno)

  Sloane Stephens (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Simona Halep (terzo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (terzo turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)

Qualificate 

  Anastasija Rodionova (ritirata, primo turno)
  Paula Ormaechea (primo turno)
  María Teresa Torró Flor (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (primo turno)

  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Polona Hercog (primo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)
  Casey Dellacqua (secondo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic (secondo turno)
  Misaki Doi (secondo turno) 

  Kurumi Nara (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2013
WTA Tour 2013